Le Parti de la loi naturelle (PLN) est un parti politique français actif de 1992 à 2001, issu du mouvement de la méditation transcendantale. Il est dirigé par Benoît Frappé et participe à différentes élections durant les années 1990.

Né sous l'impulsion du penseur indien Maharishi Mahesh Yogi, le mouvement est également présent dans quatre-vingts autres pays, dont l'Australie, les États-Unis, l'Inde ou l'Italie, regroupés au sein du .

Programme 
Benoît Frappé, président du PLN, présentait la motivation de son parti de cette façon : 

Le slogan était « Seule une nouvelle graine peut donner une nouvelle récolte » et son programme prétendait s'appuyer sur des bases scientifiques. 

Le parti proposait la pratique de la méditation transcendantale comme solution à la réhabilitation des détenus et au malaise des prisons et une alternative dynamique au système de santé actuel, un système que les candidats du parti nomment « système de maladies » : 

Le Parti de la loi naturelle prétendait 

Une autre ambition du parti était la paix mondiale, en arguant que si la racine carrée de 1 % de la population mondiale (soit  environ) pratiquaient collectivement le « vol yoguique », il se produirait une « vague de paix » dans le monde entier. Cette revendication s'appuyait sur l'affirmation que les catastrophes naturelles, les conflits régionaux, le taux de criminalité et de mort violente, auraient diminué par cette méthode.

Le Parti de la loi naturelle explique ses prétentions dans son manifeste de la façon suivante :

Perception par les médias 
Le programme de MT-Sidhi inclut une pratique que le mouvement appelle « vol yogique » et qui se manifeste par des méditants assis en tailleur et faisant des bonds sur des matelas. Ces bonds sont présentés par le parti comme les prémices de la lévitation. Les spots de campagne du Parti de la loi naturelle faisant cette démonstration n'ont pas été pris au sérieux.

Benoit Frappé déclare avoir une preuve de l'effet du vol yogique : « Regardez les résultats d'une expérience grandeur nature en juillet 93 à Washington, où  en vol yogique ont fait baisser la criminalité de 29 %, redressé la politique du Président, et amorcé la relance économique. Non, ce n'est pas l'effet du hasard, mais le résultat annoncé de l'application de nos technologies ».

Caractère sectaire 
Le fait que ce parti, ainsi que le Parti humaniste, aient eu un temps de parole égal aux partis traditionnels a soulevé quelques controverses. Certains y voyaient une « publicité gratuite » pour les faux nez de sectes et un « racket de fonds publics », mais leur inscription était légale et le Parti de la loi naturelle avait ainsi reçu  () de l'État aux législatives de 1997.

Le Parti de la loi naturelle, en France comme aux États-Unis, est par plusieurs fois décrit comme un mouvement sectaire. Il est notamment cité dans le rapport parlementaire  publié en 1999.

Résultats électoraux 

Aux élections législatives de 1993, le Parti de la loi naturelle réalise plus de 0,5 % avec  et bénéficie par conséquent d'une aide de l'État de  par an jusqu'en 1997. De la même façon, il recueille  de 1998 à 2002.

Après de faibles résultats électoraux, il cesse ses activités en 2001.

Élections législatives

Élections européennes

À l'international

Canada 
Le  a existé de 1992 à 2003 sur la scène fédérale, et a présenté des candidats aux élections générales de 1993, 1997 et 2000. Des branches provinciales ont existé en Ontario et au Québec, cette dernière présentant des candidats aux élections générales de 1994 et 1998.

États-Unis 
Aux États-Unis, le  est représenté par John Hagelin, professeur en physique quantique. Il s'est présenté à trois élections présidentielles en 1992, 1996 et 2000. 

En 1996, Hagelin a été l'un des cinq candidats à la présidentielle qui présentait suffisamment de votes pour prétendre remporter l'élection dans le collège électoral (qui est un corps d'électeurs choisis pour élire le président et le vice-président des États-Unis). En raison de leurs résultats, John Hagelin, H. Ross Perot et le candidat Harry Browne, ont cherché à participer aux débats nationaux télévisés présidentiels. Toutefois, la Commission sur les débats présidentiels, une organisation privée à but non-lucratif formée par les Comités nationaux démocrate et républicain, a conclu que ni Hagelin, ni Perot, ni Browne n'avaient de réelle chance de remporter l'élection, et a exclu les trois candidats des débats. Hagelin a remporté  dans cette élection nationale, soit environ 0,12 %.

Interrogé en 2012 par la journaliste  sur sa motivation à s'investir dans le Parti de la loi naturelle, Hagelin répond : 

Les membres de ce parti, depuis sa dissolution, se sont constitués en un US Peace Government, une forme de gouvernement fictif parallèle, reprenant les mêmes thèses.

Royaume-Uni 
Le lundi , George Harrison donne un concert de soutien au  du Royaume-Uni lors de sa création au Royal Albert Hall de Londres.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Méditation transcendantale
 Maharishi Mahesh Yogi

Liens externes 
 

Ancien parti politique en France
Parti politique fondé en 1992
Parti politique disparu en 2001
Parti politique religieux
Parti politique de la Cinquième République (France)